Панчарево може да се отнася за:

 Панчарево, село в област София, център на едноименен район
 Панчарево, административен район на Столична община, област София
 Панчарево (ВЕЦ)
 Панчаревско езеро, язовир на река Искър, област София
 Панчарево (община Пехчево), село в Северна Македония

Вижте също:
 Паничарево, село в община Бобов дол, България, чието старо име е Панчарево